Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 2 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в прыжке в высоту являлся Сильвестер Беднарек из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 2,28 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 1 марта 2019 года. В сектор вышли 19 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин состоялись 2 марта 2019 года. Лидер европейского сезона Джанмарко Тамбери оказался значительно сильнее своих соперников. Он повторил свой лучший результат в году (2,32 м), который оказался на 6 см выше, чем у серебряных призёров. После череды травм и операций, начавшихся с разрыва связок левой ноги перед Олимпийскими играми 2016 года, Тамбери спустя 2,5 года вновь смог вернуться на топ-уровень. Действующий летний чемпион Европы и лучший прыгун по итогам квалификации Матеуш Пшибылко в финале смог взять только начальную высоту и остался на восьмом месте.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки